Gratte-Paille est une marque commerciale déposée pour un fromage industriel français à pâte molle à croûte fleurie appartenant et fabriqué par la société anonyme Fromagerie Rouzaire installée à Tournan-en-Brie dans le département de Seine-et-Marne. Cette marque fut créée par l'entreprise qui la détient au début des années 1980.

C'est un petit fromage à base de lait de vache entier et pasteurisé, à pâte molle à croûte fleurie, d'un poids moyen de .

Liens externes    
 
 Marque Gratte-Paille dans le portail de la Fromagerie Rouzaire
 Fiche entreprise de la société anonyme Fromagerie Rouzaire

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage industriel
Fromage de Seine-et-Marne